Саут Гејт има више значења:
 Саут Гејт (Калифорнија)
 Саут Гејт (Мериленд)